Basílica del Sant Sepulcre, edifici a la ciutat vella de Jerusalem 
 Sant Sepulcre de Palera, monestir al municipi de Beuda (la Garrotxa)
 El Sant Sepulcre (Batea), capella a la vila de Batea (la Terra Alta)
 El Sant Sepulcre (Olèrdola), capella al municipi d'Olèrdola (l'Alt Penedès)
 Monestir del Sant Sepulcre (Alcoi), edifici a Alcoi (l'Alcoià, País Valencià)
 Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem, orde militar que té els seus orígens en Godofreu de Bouillon, principal líder de la Primera Croada
 Església del Sant Sepulcre (Torres del Río), església romànica vinculada al camí de sant Jaume